Kirnbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Kirnbauer (* 1961), österreichische Diplomatin
 Dominik Kirnbauer (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Franz Kirnbauer (1955–2009), österreichischer Kulturpublizist und Herausgeber
 Hugo Kirnbauer (1918–2006), österreichischer Radiopionier, Radioautor und Techniker
 Johann Kirnbauer von Erzstätt (1854–1906), österreichischer Genealoge, Heraldiker und Gerichtsbeamter